McGehee House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 McGehee House (Louisiana), ID-Nr. 82000465
 McGehee House (Amite County, Mississippi), ID-Nr. 83003939
 McGehee House (Warren County, Mississippi), ID-Nr. 88001088